Saint Paul Capisterre (parish), een van de veertien parishes van Saint Kitts en Nevis
Saint Paul Capisterre (plaats), de hoofdplaats van die parish